Hecun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hecun (ort), Hebei, 
 Hecun (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar